Geraerts ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Geraerts (* 1945), niederländischer Sänger
 Karel Geraerts (* 1982), belgischer Fußballspieler